Die Abkürzung KERA bezeichnet:

 Kentucky Education Reform Act, eine Schulreform

Kera bezeichnet:

 Kera, indonesische Insel bei Timor
 Kera (Helsinki), eine Station der S-Bahn von Helsinki
 Kera (Tambelan), indonesisches Eiland der Tambelaninseln
 Kera (Sprache), eine im Tschad gesprochene Sprache
 ein Dorf in Osttimor, siehe Uma Caduac

Abkürzung